Johnny Davis puede referirse a:
Johnny Reginald Davis, baloncestista estadounidense nacido en 1955.
Jonathan Christian "Johnny" Davis, baloncestista estadounidense nacido en 2002.